Románia
 Florești, Fehér megye, Bucsony község
 Florești, Fehér megye, Topánfalva község
 Florești, Fehér megye, Remete község
 Florești, Fehér megye, Aranyosfő község
 Florești, Bákó megye
 Virágosberek, Beszterce-Naszód megye
 Florești, Botoșani megye
 Florești, Buzău megye
 Szászfenes, Kolozs megye
 Florești, Dolj megye
 Florești, Giurgiu megye
 Florești, Gorj megye
 Florești Mehedinți megye
 Florești, Prahova megye
 Földszin, Szeben megye
 Florești, Tulcea megye
 Florești, Vaslui megye

 Moldova
 Florești város